Gli ambasciatori – dipinto di Hans Holbein il Giovane del 1533
Gli ambasciatori (The Ambassadors) – romanzo di Henry James del 1903